Dörfel bezeichnet:

 Dörfel (Marienberg), Gemeindeteil der Stadt Marienberg in Sachsen,
 Dörfel (Schlettau), Ortsteil der Stadt Schlettau in Sachsen,
 den deutschen Namen des Ortsteils Víska (Višňová) der Gemeinde Višňová in Tschechien,
 den deutschen Namen eines Ortsteils Vesec der Stadt Liberec in Tschechien

Dörfel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Dörfel (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Christian Dörfel (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Emmy Dörfel (1908–2002), deutsche Krankenschwester und Widerstandskämpferin
 Franz Dörfel (1879–1959), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Friedo Dörfel (1915–1980), deutscher Fußballspieler
 Gert Dörfel (Charly Dörfel; * 1939), deutscher Fußballspieler
 Julius Dörfel (1834–1901), österreichischer Architekt
 Kay Dörfel (* 1976), deutscher Schlagersänger, Musiker und Musikproduzent
 Michael Dörfel (* 1954), deutscher Fußballspieler
 René Dörfel (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Richard Dörfel (1911–1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dörfl
 Dörfle
 Dörffel